Миколаево (Николаево, , ранее Николаев) — деревня в Лелюкинском сельском совете Ивьевского района Гродненской области на берегу р. Неман. На основании письменных источников известна с XVI века в составе Ошмянского повета Виленского воеводства.

История 
С 1555 г. в собственности Л. Свирского, старосты кревского. Его вдова записала Миколаево своей дочери С. Фурсовой, маршалковой ошмянской. Затем местечко принадлежало Радзивиллам, Кишкам, Тизенгаузенам, Замойским. 

В 1629 году на средства старосты мстиславского Николая Кишки построена церковь. 21 мая 1742 г. местечко получило привилеи короля Августа II. В 1789 г. принадлежало гетману М. Огинскому. 

Во 2-ой пол. XIX в. местечко в Лугомовичской волости Ошмянского повета Виленской губернии. В 1861 г. 32 двора, 219 жителей, пристань на р. Неман. Жители занимались сплавом леса, рыболовным промыслом. В 1873 г. в местечко переведено из д. Лугомовичи народное училище. В 1868 г. 295 жителей. В 1885 г. действовали народное училище, больница, еврейский молитвенный дом, корчма. В 1897 г. 68 дворов, 499 жителей, в народном училище 95 учеников. В начале ХХ в. построена церковь. В 1909 г. 63 двора. В 1921—1939 годах местечко в Лугомовичской гмине Воложинского повета Новогрудского воеводства Польши. В 1921 г. 45 дворов, 215 жителей. С 12.10.1940 г. деревня (67 дворов, 410 жителей) в Баровском сельсовете Юратишковского района. Работала начальная школа. 

С июня 1941 г. до июля 1944 г. оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. 

В 1950 г. организован колхоз им. М. И. Кутузова. Позже - в колхозах им. М. И. Калинина, «Советская Беларусь». С 16.07.1954 г. в Лелюкинском сельском совете. С 20.01.1960 г. в Ивьевском районе. В 1970 г. 186 жителей. Действует церковь, работает магазин. В 1999 г. в составе колхоза «Беларусь», 34 двора, 57 жителей. В настоящее время в составе филиала «Азот Агро» унитарного сельскохозяйственного предприятия «Новый Двор-Агро».

Организации 
 Охотничий комплекс ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» усадьба «Николаево» (туристический объект)

Достопримечательности 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1920—1922 гг., в 2016 г. присвоен статус историко-культурной ценности и категория «3».
 Стоянка периода неолита, 4-3-е тыс. до н. э. в 1 км западнее деревни, в 2007 г. присвоен статус историко-культурной ценности и категория «3».

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Ивьевского района